est le nom de plusieurs personnalités :

  (vers 958-1005), évêque de Verdun puis évêque de Metz de 984 à 1005 ;
  (vers 964-988), évêque de Verdun de 984 à 988.
  (mort en 1082), margrave de Styrie de 1075 à 1082.